Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Rubén Ramírez Hidalgo che ha battuto in finale Lovro Zovko 2-6, 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Mariano Puerta (quarti di finale)
 Filippo Volandri (primo turno)
 Marc López (primo turno)
 Gabriel Trifu (primo turno)

 Mariano Delfino (semifinali)
 Rubén Ramírez Hidalgo (Campione)
 Lovro Zovko (finale)
 Victor Hănescu (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 2002